Molekulska formula -{C5H2O5}- se može odnositi na:

 Krokonska kiselina
 Pentakarbonilhidridorenijum

en:C5H2O5